Arkádie, Arkadia nebo Arcadia může mít následující významy:

místní název
 Arkádie, oblast na Peloponésu (Řecko)
 Arkádie (historické území) na Peloponésu (Řecko)

jména osob
 Joan z Arkádie, americký fantasy seriál
 Klymenos z Arkádie viz Klymenos 

literatura
 Arkádie, cyklus knih Ondřeje Neffa
 Arcadia (akademie) (Accademia dell'Arcadia), literární akademie v Itálii 17.-18. století
 Arkadia (alamanach), vydával jej Max Brod v Praze
 Arkadia (sdružení), literární a výtvarný spolek v Praze (Ferdinand Břetislav Mikovec)

jiný význam
 Arkadia (odrůda révy vinné)
 Diecéze Arsinoë v Arkádii, titulární diecéze

podobné jméno
 Arcadius (Arkadios; 377 – 408), východořímský císař